Miejscowości w USA:
 Ansonia – miasto w stanie Connecticut, w hrabstwie New Haven
 Ansonia – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Darke
Gminy w USA:
 Ansonia (ang. Ansonia Town) – gmina w stanie Connecticut, w hrabstwie New Haven
Rodzaj zwierząt:
 Ansonia (rodzaj)